Placostegus rigidus är en ringmaskart som först beskrevs av Regenhardt 1961.  Placostegus rigidus ingår i släktet Placostegus och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
rigidus